Baaske ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Baaske (* 1957), deutscher Politiker (SPD), MdL, Landesminister in Brandenburg
 Katrin Baaske (* 1969), deutsche Fußballspielerin